Лин Эванс (, при рождении Линдон Эванс (Lyndon Evans), род. 1945, Абердэр, Уэльс, Великобритания) — британский учёный, руководитель проекта «Большой адронный коллайдер».

Член Лондонского королевского общества (2010).

Лин Эванс закончил в 1969 году Университет в Суонси. Он поступал туда, чтобы изучить химию, однако на 2-м курсе решил переключиться на изучение физики. По окончании университета Лин Эванс прошёл стажировку в CERNе (Швейцария), а впоследствии стал там научным сотрудником. С 1994 года был вовлечён в работу над проектом, впоследствии ставшим известным как «Большой адронный коллайдер». За его руководящую роль в этом проекте пресса прозвала его «Атомный Эванс».

В 2002 году Лин Эванс был избран почётным членом Университета Суонси.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Физики-ускорительщики
Лауреаты премии по фундаментальной физике
Персоналии, связанные с ЦЕРНом
Члены Лондонского королевского общества
Награждённые медалью Ричарда Глэйзбрука
Лауреаты премии Рольфа Видероэ